Lamentin kan syfta på:

Geografi

Guadeloupe 

 Lamentin (ort), Guadeloupe, Guadeloupe, 
 Lamentin (kommun), Guadeloupe, Guadeloupe,

Martinique 

 Le Lamentin, Martinique, 

Robotskapade Guadeloupeförgreningar